Valdenebro de los Valles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdenebro de los Valles (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valdenebro de los Valles (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar